Buyo peut faire référence à :
 Buyō, un art traditionnel de la danse et du mime au Japon,
 Buyo, une ville dans le Parc national du Mont Péko dans le Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire,
 Lac de Buyo, un lac artificiel sur le fleuve Sassandra,
 Francisco Buyo (Paco Buyo, 1958-), un gardien de but espagnol,